Urosalpinx са род сладководни коремоноги мекотели от семейство Muricidae.

Видове 
Видовете от род Urosalpinx са както следва:
 Urosalpinx cala (Pilsbry, 1897)
 Urosalpinx cinerea (Say, 1822)
 Urosalpinx circumtexta (Stearns, 1871)
 Urosalpinx grippi (Dall, 1911)
 Urosalpinx haneti (Petit de la Saussaye, 1856)
 Urosalpinx perrugata (Conrad, 1846)
 Urosalpinx sperata (Cossmann, 1921)
 Urosalpinx subangulata (Stearns, 1873)
 Urosalpinx tampaensis (Conrad, 1846)
 Urosalpinx verrilli Dall, 1927

Източници 

Muricidae